El  Pintor de la esfinge barbada (en italiano Pittore della Sfinge barbuta) fue un ceramógrafo anónimo etrusco, activo en el siglo VII a. C. en Vulci y Cerveteri.

Contemporáneo del Pittore delle Rondini y de los alfares del Gruppo Policromo, sin influencia de estos, su estilo es corintio. Sus temas son del periodo orientalizante etrusco.

Se han encontrado algunas ánforas pintadas por él, dos ejemplares en la Tumba del pintor de la esfinge barbada, conservadas en Villa Julia, en Roma.

Bibliografía 
 Mauro Cristofani, Dizionario illustrato della civiltà etrusca, Giunti, p. 101 
 Jacques Heurgon citando a F. Zevi, « Nuovi vasi del Pittore della Sfinge Barbuta» en Recherches sur la fibule d'or inscrite de Chiusi: la plus ancienne mention épigraphique du nom des Étrusques, Mélanges de l'Ecole française de Rome. Antiquité, 1971, vol.83 -1, pp.9-28.

Enlaces externos 

Alfarería y cerámica etruscas